Топар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Топар — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Топар — посёлок в Абайском районе Карагандинской области.
 Топар — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2013 году.